Polifem (fill de Posidó), ciclop, fill de Posidó i la nimfa Toosa, un dels personatges de lOdissea'' d'Homer
 Polifem (fill d'Èlat)''', heroi grec, fill d'Èlat, rei dels làpites, i d'Higea, que participà en l'expedició dels argonautes